Иванова Галина Павловна (, Ленинград, СССР) — советская и российская теннисистка, Мастер спорта СССР; ученый-, , профессор кафедры биомеханики Государственной академии физической культуры им. П. Лесгафта.

Биография

Спортивная карьера 
Начала заниматься теннисом с 8 лет. В 1961 году выполнила норматив Мастер спорта СССР. Тренер — А. С. Бойцов.

7-кратная чемпионка СССР среди девушек в одиночном (1952-55 годы) и парном (1952-54 годы) разрядах.

15-кратная чемпионка Ленинграда в одиночном (1958, 1961, 1966 — лето; 1960, 1963 — зима), парном (1959, 1969 — лето; 1960-65 — зима) и смешанном (1963 — зима и лето) разрядах.

Является членом президиума федерации тенниса Санкт-Петербурга (возглавляет научное направление) и членом федерации тенниса России.

Научная карьера 
Поняв, что природные данные, а именно невысокий рост, не дадут достичь наивысших результатов в теннисе, переключилась на спортивную науку. Профессор, доктор биологических наук, защитила докторскую диссертацию на тему «Биомеханика ударных взаимодействий». С 1994 года профессор кафедры биомеханики Государственной академии физической культуры им. П. Лесгафта.

В 2000 году консультировала начинавшую в тот момент профессиональную карьеру Светлану Кузнецову, в будущем победительницу двух турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Лауреат премии «Русский Кубок-2011» в номинации «За вклад в развитие теннисной науки».

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия «Российский теннис» ИВАНОВА Галина Павловна

Теннисисты СССР